Der Coupe du Togo (deutsch: Pokal von Togo) ist der nationale Fußballpokal für togoische Vereinsmannschaften, die dem nationalen Fußballdachverband, der Fédération Togolaise de Football angehören. Der Wettbewerb wird vom bereits genannten Verband auch organisiert.

Bisherige Pokalsieger 
Vor der Unabhängigkeit wurde der Wettbewerb dreimal und seit der Unabhängigkeit 40-mal ausgetragen (Stand: Saison 2022)

Vor der Unabhängigkeit
 1955: Essor (Lomé)
 1956: Etoile Filante de Lomé
 1958: Etoile Filante de Lomé

Seit der Unabhängigkeit
 1961: Etoile Filante de Lomé
 1962: unbekannt
 1963: unbekannt
 1964: unbekannt
 1965: unbekannt
 1966: unbekannt
 1967: unbekannt
 1968: unbekannt
 1969: unbekannt
 1970: unbekannt
 1971: unbekannt
 1972: unbekannt
 1973: unbekannt
 1974: Omnisports (Atakpamé)
 1975: ASKO Kara (Kara)
 1976: ASKO Kara (Kara)
 1977: Edan (Lomé)
 1978: Kein Wettbewerb
 1979: OC Agaza (Lomé)
 1980: AC Semassi F.C. (Sokodé)
 1981: OC Agaza (Lomé)
 1982: AC Semassi F.C. (Sokodé)
 1983: Kein Wettbewerb
 1984: OC Agaza (Lomé)
 1985: Foadam (Dapaong)
 1986: Entente 2 (Lomé)
 1987: ASKO Kara (Kara)
 1988: OC Agaza (Lomé)
 1989: Entente 2 (Lomé)
 1990: AC Semassi F.C. (Sokodé)
 1991: Kein Wettbewerb
 1992: Kein Wettbewerb
 1993: Kein Wettbewerb
 1994: Etoile Filante de Lomé
 1995: ASKO Kara (Kara)
 1996: Doumbé F.C. (Sansanné-Mango)
 1997: Kein Wettbewerb
 1998: Kein Wettbewerb
 1999: OC Agaza (Lomé)
 2000: unbekannt
 2001: Dynamic Togolais (Lomé)
 2002: Dynamic Togolais (Lomé)
 2003: Maranatha F.C. (Fiokpo)
 2004: AS Douane (Lomé)
 2005: Dynamic Togolais (Lomé)
 2006: AS Togo-Port (Lomé)
 2007–2017: Kein Wettbewerb
 2018: Gomido FC
 2019: Kein Wettbewerb
 2020: Kein Wettbewerb

Titeltabelle (seit 1961) 
4 Pokalsiege
 ASKO Kara

3 Pokalsiege
 Agaza Lomé
 Dynamic Togolais Lomé

2 Pokalsiege
 Entente 2 Lomé
 Semassi Sokodé

1 Pokalsieg
 Douanes Lomé
 Doumbé Sansanné-Mango
 Edan (Lomé)
 Etoile Filante Lomé
 Foadam Dapaong
 Gomido FC
 Maranatha Fiokpo
 Omnisports Atakpamé
 AS Togo-Port Lomé

Weblinks 
 Übersicht und einzelne Turniere (teilweise) bei www.rsssf.com * 

Fußballwettbewerb in Togo